Peutinger ist der Familienname folgender Personen:
 Konrad Peutinger (1465–1547): Augsburger Humanist, Jurist, Politiker und Antiquar
 Margarete Peutinger (1481–1552): Augsburger Humanistin und Ehefrau Konrad Peutingers

Peutinger steht für:
 Peutinger (Patrizier), Augsburger Patriziergeschlecht

Siehe auch:
 Peutinger-Gymnasium
 Peutingersche Tafel